Oizumi bzw. Ōizumi bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Gunma: Ōizumi (Gunma)
 ein Dorf in der Präfektur Yamanashi: Ōizumi (Yamanashi) (heute: Hokuto (Yamanashi))
 ein Stadtteil von Nerima, Tokio: Ōizumi (Tokio)
 einen anderen Namen für das Lehen Shōnai (Han)
 einen Asteroiden: (4458) Oizumi

Oizumi oder Ōizumi ist der Familienname folgender Personen:
 Daiki Oizumi (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Kazuya Ōizumi (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Yō Ōizumi (Schauspieler)